Рижко́в — російське і українське прізвище, походить від слова рижий — фізичної властивості особи, особливості  зовнішнього вигляду — рудого () кольору волосся.

Носії

В 
 Рижков Вадим Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рижков Валерій Сергійович (*1919 — †1991) — радянський льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Рижков Віталій Леонідович (*1896 — †1977) — радянський біолог, ботанік і вірусолог.
 Рижков Владислав Олексійович (нар. 1990) — російський футболіст.
 Рижков Володимир Олександрович (нар. 1966) — російський політик і політолог.

Д 
 Рижков Денис Сергійович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Рижков Данило Сергійович - бізнесмен

М 
 Рижков Микола Іванович ( 1929) — радянський державний і партійний діяч.
 Рижков Миколай Миколайович (*1868 — †1920) — протоієрей РПЦ.

О 
 Рижков Олександр Дмитрович ( 1955) — російський актор.
 Рижков Олексій Васильович ( 1978) — російський актор.
 Рижков Олексій Іванович (*1829 — †1872) — російський письменник, цензор.
 Рижков Олексій Миколайович (*1908 — †1989) — російський історик, краєзнавець, журналіст, заслужений працівник культури Російської РФСР.

С 
 Рижков Сергій Сергійович ( 1958) — професор, директор науково-дослідного інституту проблем екології та енергозбереження, завідувач кафедри екології та ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Населені пункти 

 Рижков (Брагінський район) — (), село (веска) в складі Брагінського району розташоване в Гомельській області Білорусі.

Див. також 
 Риженко
 Рижиков